Абдряшкин — тюркская фамилия; встречается среди татар, башкир.

Женская форма — Абдряшкина.

Происходит от мусульманского имени Абдрашид (Абдрашит) и его краткой формы Абдряш. Восходит к имени ар-Рашид, одному из 99 имён Аллаха. Абд ар-Рашид означает «раб Аллаха» (буквальный перевод: раб Направляющего на Правильный Путь).

В отличие от фамилии Абдряшев, произошедшей непосредственно от имени Абдряш, фамилия Абдряшкин происходит от уменьшительной формы имени — Абдряшка, широко использовавшейся в писцовых материалах русской администрацией в XVII - XVIII веках.

Известные носители 

18 мая 2010 года на Мясницкой, 26 (Москва) в ночную смену работал один из самых старинных и лучших музеев почтовой отрасли, обладатель переходящего приза Почты России «Лучший почтовый музей» — Музей почтовой связи и Московского почтамта. В рамках акции «Ночь почтового музея» жители и гости столицы могли ознакомиться с экспозицией, которая была посвящена 65-летию Великой Победы. В костюме почтовика военного времени оператор 101000 Гульнара Абдряшкина помогала посетителям музея правильно заполнять письма, находить индекс.

См. также 
 Абдрашев
 Абдрашитов
 Абдряшев
 Абдряшитов

Примечания

Литература 
  (в пер.)

  (обл.)

Ссылки 
 Сайт УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» — Музей московского почтамта